Ritterbusch steht für:

 Aktion Ritterbusch, zwei wissenschaftliche Großprojekte des Nationalsozialismus

Ritterbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Ritterbusch (1894–1946), deutscher SS-Offizier und Lagerkommandant
 Klaus Ritterbusch (* 1947), deutscher Künstler
 Paul Ritterbusch (1900–1945), deutscher Jurist und Nationalsozialist
 Richard Ritterbusch (1930–2016), deutscher Dokumentarfilmer

 Wilhelm Ritterbusch (1892–1981), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)

Siehe auch:

 Ridderbos
 Ridderbusch